Soggetto – in sintassi, qualsiasi parte del discorso cui è riferito il predicato
Soggetto – termine in uso in filosofia per indicare l'oggetto della predicazione o l'ente che percepisce e/o pensa, in opposizione all'"oggetto"
Soggetto – in fotografia, parte dell'immagine sulla quale si desidera focalizzare l'attenzione dell'osservatore
Soggetto – nel linguaggio cinematografico e teatrale, breve sintesi della trama di un film (già realizzato o ancora da realizzare) o canovaccio di un'azione teatrale
Soggetto – in musica, tema fondamentale di una fuga
Soggetto giuridico – nel diritto, essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento
Soggetto – individuo
Soggetto economico – persona o gruppo di persone che esercita un potere volitivo e rappresenta il centro decisionale della gestione